Тао (陶) — китайская фамилия (клан). Вьетнамский — Đào.

Словарное значение иероглифа — 1) гончар, 2) воспитывать, радоваться. Ксеносиноним — Гончаров.

Известные Тао 陶 
 Тао Луна (род. 1974) — китайский стрелок, олимпийская чемпионка.
 Тао Нунцзянь (1963—2020) — американский физик китайского происхождения.
 Тао Сыцзюй (, 1935—2016) — государственный деятель Китая, министр общественной безопасности в 1990—1998.
 Тао Юаньмин (кит. 陶渊明, 365—427) — китайский поэт.
 Теренс Тао (кит. трад. 陶哲軒, упр. 陶哲轩, род. в 1975) — австралийский математик, лауреат премии Филдса.

Топонимы 
 Таошань 陶山 — гора в провинции Шаньдун.

См. также 
 Сто фамилий